Hormodendrum är ett släkte av svampar. Hormodendrum ingår i familjen Davidiellaceae, ordningen Capnodiales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hormodendrum